Чемпионат Люксембурга по футболу 1936/1937 — 27-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Дополнительный турнир за чемпионство

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1936/1937
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1936 году
1937 год в Люксембурге